Bring the Noise est une chanson du groupe de hip-hop américain Public Enemy sortie en 1987 ;
 Bring the Noise est une émission musicale diffusée sur la radio Ouï FM depuis 2009.

 Bring the Noize est une chanson de la chanteuse britannique M.I.A. sortie en 2013.